Al Jarreau (1940-2017), chanteur de jazz et de soul américain ;
DeJon Jarreau (né en 1998), joueur de basket-ball américain ;
Patrick Jarreau (né en 1951), journaliste français.